Actinotus novae-zealandiae är en flockblommig växtart som beskrevs av Donald Petrie. Actinotus novae-zealandiae ingår i släktet Actinotus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
novae-zealandiae